Сен-Жан-Лігу́р, Сен-Жан-Ліґур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 19 км на південь від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 172 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 426,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жан-Лігур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-Лігур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна